TID steht für:

 Terminalidentifikationsnummer, die eindeutige Kennung eines Kartenterminals.
 Thermionischer Detektor
 Tibet Initiative Deutschland, gemeinnütziger Verein in Berlin
 Tour International Danubien, die längste Kanu- und Ruderwanderfahrt der Welt auf der Donau
 Transponder Identnummer, Tagidentifikation, enthält Informationen für ein Lesegerät zur Identifikation des Tags im Bereich RFID
 Travelling Ionic Disturbance, siehe Ionosphärenstörungen
 Türk İşaret Dili, türkische Gebärdensprache
 Tupel Identifier, Begriff für einen Schlüssel aus dem Bereich der Datenbanken

t.i.d. steht für:

 t.i.d., medizinische Abkürzung auf Rezepten (lat. ter in die für die Dosierung 3-mal Täglich)

Abkürzung